Krzysztof Borowski (1931–2013) – architekt
 Krzysztof Borowski (ur. 1967) – architekt